Onomàstica:
 Cercó, cognom romà

 Quint Lutaci Cercó, consol el 241 aC 

 Gneu Lutaci Cercó, ambaixador romà